Алмопия может означать:
 Алмопия — историческая область в Греции.
 Алмопия (дим) — община (дим) в Греции.